Chaco puede hacer referencia a:

 El Gran Chaco, región geográfica de América del Sur.
 El Chaco boliviano, región geográfica al sureste de Bolivia.
 El Chaco Boreal, subregión del Gran Chaco situada al norte del río Pilcomayo.
 El Chaco Central, subregión del Gran Chaco situada entre los ríos Bermejo y Pilcomayo.
 El Chaco Austral, subregión del Gran Chaco situada al sur del río Bermejo.
 La provincia del Chaco, en Argentina.
 El Territorio nacional del Chaco, territorio nacional argentino (1884-1951) que cubría la actual provincia del Chaco.
 La Gobernación del Chaco, territorio nacional argentino (1872-1884) que cubría las actuales provincias del Chaco y Formosa.
 La región chaqueña argentina; extensa zona del norte argentino.
 El Chaco paraguayo o Región Occidental; gran región que cubre todo el occidente de Paraguay.
 La provincia del Gran Chaco, en el departamento de Tarija (Bolivia).
 San Juan del Chaco, localidad del municipio de Vallegrande en el departamento de Santa Cruz (Bolivia).
 El Cañón del Chaco, gran valle fluvial en Nuevo México (Estados Unidos), núcleo de la cultura anasazi.

Además, puede hacer referencia a:
 La Guerra del Chaco, conflicto armado entre Paraguay y Bolivia que se libró desde el 9 de septiembre de 1932 hasta el 12 de junio de 1935, por el control del Chaco Boreal.
 chaco, género de arañas de Sudamérica.
 Chaco, álbum de estudio de la banda argentina Illya Kuryaki and the Valderramas.
 El chaco o checo, instrumento de percusión afroperuano.
 chaco o nunchaku, arma del kobudō (arte marcial japonés).
 Chaco, película argentina dirigida en 2017 por Danièle Incalcaterra y Fausta Quattrini.
 Chaco, película argentino-boliviana dirigida en 2020 por Diego Mondaca.
 En el oriente venezolano se le denomina chaco al tubérculo comestible de la planta Ipomoea batatas.